JHM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto West Maui, Kapalua (Hawaii), Stati Uniti